A David Copperfield jelentheti a következőket:

Személynév
 David Copperfield, eredeti nevén David Seth Kotkin, (1956–) amerikai illuzionista

Szépirodalom
 Copperfield Dávid, eredeti címe David Copperfield, Charles Dickens regénye (1849-1850)

Filmművészet
 Copperfield Dávid, amerikai film, 1935, rendező George Cukor, címszereplő Freddie Bartholomew / Frank Lawton
 Copperfield Dávid, olasz tévésorozat, 1965, rendezte Anton Giulio Majano , címszereplő Giancarlo Giannini
 Copperfield Dávid, angol tévésorozat, 1966, rendezte Joan Craft, címszereplő Ian McKellen
 Copperfield Dávid, angol tévéfilm, 1970, rendezte Delbert Mann, címszereplő Richard Attenborough
 Copperfield Dávid, angol tévésorozat, 1986, rendezte Barry Letts, címszereplő Colin Hurley / David Dexter 
 Copperfield Dávid, kanadai-francia rajzfilm, 1993, rendező Don Arioli
 Copperfield Dávid, angol-amerikai film, 1999, rendező Simon Curtis, címszereplő Daniel Radcliffe / Ciarán McMenamin
 Copperfield Dávid, amerikai film, 2000, rendező Peter Medak, címszereplő Hugh Dancy